Stanisław Wróblewski (1868–1938) – polski działacz państwowy i prawnik
 Stanisław Wróblewski (1868–1949) – polski generał
 Stanisław Eugeniusz Wróblewski (1959-2019) – polski zapaśnik, olimpijczyk